Andrew Haigh (1973 - ), réalisateur et scénariste britannique ;
 Beatrice Hastings, née Emily Alice Haigh (1879-1943) est une poétesse, journaliste et critique d’art britannique ;
 Daniel Henry Haigh (1819—1879), historien spécialiste des Anglo-Saxons ;
 Joanna Haigh (1954 - ), météorologue, climatologue et professeure britannique ;
 John George Haigh (1909 - 1949), tueur en série britannique ;
 Kenneth Haigh (1931 - ), acteur anglais ;
 Nancy Haigh, chef décoratrice américaine ;

Pseudonyme 

 Haigh est également un des pseudonymes de l'écrivain de science-fiction belge Jacques Van Herp.

Patronyme anglais